Кубок Інтертото 1992 () — 32-ий розіграш Кубка Інтертото, європейського футбольного турніру для клубів, які не потрапили до офіційних турнірів УЄФА. У турнірі взяли участь 40 клубів з 12 країн, що були поділені на 10 груп по чотири клуби у кожній. Єдиного переможця турніру не визначалось і найкраща команда кожної групи на рівних зараховувалися до переможців та отримувала, окрім невеликого кубка, значну грошову винагороду. Найкращою командою турніру стала чехословацька «Славія» (Прага), яка набрала 11 очок.

Груповий етап

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Група 9

Група 10

Див. також 
 Ліга чемпіонів УЄФА 1992—1993
 Кубок володарів кубків 1992—1993
 Кубок УЄФА 1992—1993

Посилання 
 Рахунок усіх матчів на сайті mogiel.net 

Кубок Інтертото
1992 у футболі